Пем Шрайвер і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Шрайвер - з Мартіною Навратіловою, а Звєрєва - з Джиджі Фернандес.

Шрайвер і Навратілова програли в півфіналі парі Яна Новотна і Лариса Савченко-Нейланд.

Фернандес і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Новотна і Савченко-Нейланд з рахунком 7–6(7–4), 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1992 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1992 у жіночому тенісі
1992 в американському спорті